Colladonia longiradiata är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff och Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Colladonia longiradiata ingår i släktet Colladonia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longiradiata